Tatran Prostějov je historický název těchto klubů:
 1. SK Prostějov – fotbalový klub
 HK Jestřábi Prostějov – hokejový klub